Schemetow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Iwanowitsch Schemetow (1913–1993), russischer Schriftsteller 
 Sergei Iljitsch Schemetow (1872–nach 1930), russischer Politiker; Duma-Abgeordneter (1907–1912) 
 Wladimir Iljitsch Schemetow (* 1964), russischer Schwimmer 

Siehe auch:
 Paul Chemetov (* 1928), französischer Architekt und Stadtplaner